Гоголі (рід)

Гоголі — село, Віньковецький район, Хмельницька область, Україна

Гоголі — присілок, Верхньоландехівський район, Івановська область
 Гоголі — присілок, Камбарський район, Удмуртія, Росія